Pozuelos peut désigner :

Toponymes

Pozuelos del Rey : un village de la commune de Villada dans la comarque de Tierra de Campos de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Los Pozuelos de Calatrava : une commune de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Pozuelos : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Juan Antonio Sotillo dans l'État d'Anzoátegui ;
 Pozuelos : capitale de la paroisse civile de Pozuelos dans la municipalité de Juan Antonio Sotillo dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme